Dervish, darvish eller darwiish har flere specialiseringer:
 Dervish - religion.
 Dervish (band) - irsk band.
 Darwiish Stat